Фелікс Маркайда (ісп. Félix Marcaida Aurrecoechea, 20 листопада 1931, Лою — 26 квітня 2008, Сондіка) — іспанський футболіст.
 Маркайда (село) — село в муніципалітеті Мунгія, Іспанія.